Het Jupiler League 2017/18 seizoen van FC Dordrecht is het 27ste seizoen in het Nederlandse betaald voetbal uit de fusieclub SVV/FC Dordrecht (1992) sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954.

Dit seizoen is Gerard de Nooijer voor het tweede seizoen hoofdtrainer met aan zijn zijde assistent trainer en oud Dordrecht-speler Johan Versluis. Het seizoen begon op 18 augustus 2017 met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. In de KNVB-beker stroomde FC Dordrecht in tegen GVVV. Deze wedstrijd werd op 19 september 2017 gespeeld en werd verloren met 1-0, waardoor de Dordtenaren waren uitgeschakeld.

 Doelman keuze Het begin van het seizoen werd begonnen met Renze Fij en Nick Wolters als doelmannen. Omdat ze voor de coach gelijkwaardig waren, werd besloten ze om de beurt te laten keepen. Na een aantal wedstrijden onder druk van de Media en bestuur werd besloten Fij als eerste doelman te benoemen. Fij keepte 14 wedstrijden maar verliet de club tijdens de winterstop, kort daarna vertrok ook Wolters. Beiden zagen weinig perspectief bij de club, deels doordat Bryan Janssen werd gehuurd na de winterstop van Sparta en Petar Stoskovic voor volgend seizoen al werd aangetrokken. Janssen keepte na de winterstop voor Dordrecht en werd vervangen na een blessure tijdens de Play-offs door jeugdkeeper Menno Bergsen.
Winterstop aankopen  In de winterstop werden ook Daniël Breedijk van Sparta en Thomas Kok  van Willem II aangetrokken.      
 Derde periode Na een matige eerste seizoenshelft pakte FC Dordrecht onverwachts de Derde periode, het won de eerste vier wedstrijden thuis tegen Fortuna (3-0), FC Oss (2-0) en Helmond Sport (3-2) en uit tegen Almere City (1-2). Vervolgens werd verloren van FC Volendam en Telstar, maar doordat de concurrentie ook steken lieten vallen en FC Dordrecht twee gelukkige uitwedstrijden won tegen FC Eindhoven (0-1) en De Graafschap (0-1) en met een (1-0) thuis winst tegen RKC Waalwijk de 3e periode won.

Selectie 

Bij blessures of schorsingen werd het team, wanneer nodig, aangevuld met jeugdspelers.

Jupiler League

Wedstrijden

Nacompetitie

Externe link
 Officiële site

 2017/18
Dordrecht FC